Ordnungsgruppe bezeichnet:

 Ordnungsgruppe, in der Biologie eine Zusammenfassung von mehreren Ordnungen.
 Ordnungsgruppe, ein Begriff aus dem Bewerbungsverfahren für Lehrer im öffentlichen Schuldienst in Nordrhein-Westfalen. (Der Durchschnitt aus den Noten im Ersten und Zweiten Staatsexamen wird mit 10 multipliziert und ergibt nach Anrechnung von Warte- und Arbeitszeiten die Ordnungsgruppe.)
 Ordnungsgruppen der FDJ, ein paramilitärisch organisierter Sicherheitsdienst der DDR-Jugendorganisation FDJ, der von 1961 bis 1990 bestand.
 eine Gruppe paralleler Gleise innerhalb eines Rangierbahnhofs, die der Zusammenstellung neuer Züge dient